Méré (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Méré (Yvelines), municipi francès al departament d'Yvelines 
 Saint-Denis-de-Méré, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)